La sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars fue anunciada por VH1 el 20 de agosto de 2020 como renovación. Sin embargo, el 24 de febrero de 2021, ViacomCBS anunció que la sexta temporada del programa se emitiría por el servicio de Paramount+.

Se anunció el 26 de mayo de 2021, en las cuentas oficiales del programa, que la temporada se estrenará el 24 de junio de 2021, además de presentar al cast completo de la temporada. Está temporada de RuPaul's Drag Race All Stars es la primera en tener 13 concursantes, así como la primera en traer de vuelta a 3 concursantes que participaron en otras temporadas de All stars. La ganadora de la temporada fue Kylie Sonique Love.

Concursantes

Tabla de eliminaciones 

 La concursante ganó RuPaul's Drag Race: All Stars. 
 La concursante quedó como finalista.
 La concursante ganó el desafío y ganó el "Lip Sync por su legado."
 La concursante ganó el desafío pero perdió el "Lip Sync por su legado.
 La concursante fue salvada, pero no recibió críticas de los jueces.
 La concursante recibió críticas positivas y quedó entre las mejores.
 La concursante recibió críticas por los jueces y fue salvada.
 La concursante recibió críticas negativas quedando entre las peores, pero no fue nominada para eliminación.
 La concursante fue de las peores y nominada para su eliminación (NPE).
 La concursante fue eliminada.
 La concursante tuvo críticas positivas, pero fue nominada para su eliminación por defecto.
 La concursante tuvo críticas negativas y fue nominada para su eliminación por defecto.
 La concursante tuvo la oportunidad de regresar, ganó último Lip-Sync Smackdown, y re-ingresó a la competencia.
 La concursante tuvo la oportunidad de regresar, pero perdió su primero y/o último Lip-Sync Smackdown, y fue eliminada otra vez.
 La concursante regresó como invitada.

RuMocracia

 El voto de la concursante no contó para el resultado final.
 La concursante fue eliminada por el resto de reinas mediante votación.
 La concursante fue eliminada por la ganadora del reto.
 La concursante fue eliminada tanto por la ganadora del reto como por el resto de reinas mediante votación.
 Debido a un empate en la votación del grupo, la concursante fue eliminada por la ganadora del reto.
 La concursante no fue escogida para formar parte del "Hall of Fame".
 La concursante fue escogida para formar parte del "Hall of Fame".

Lip syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primera vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su segunda vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su tercera vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su cuarta vez en las peores.
 La concursante fue eliminada en el lip sync final.

 La concursante fue eliminada después de su primer "Rudemption Lip Sync".
 La concursante fue eliminada después de su segundo "Rudemption Lip Sync".
 La concursante fue eliminada después de su séptimo "Rudemption Lip Sync".

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
LGBT en 2021